In 1976/77 werd het 28ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd voor de vijfde keer kampioen. De competitie duurde van 4 september 1976 tot 21 mei 1977.

Seizoensverloop

Voor de laatste keer in de geschiedenis van de Oberliga werd de competitie gedomineerd door Dresden, Magdeburg en Jena. Dresden verlengde de titel en behaalde deze op de voorlaatste speeldag in een direct duel met Magdeburg. Dresden stond drie punten los en Magdeburg moest winnen om op de laatste speeldag nog over Dresden te kunnen gaan. Thuis in Dresden werd het 0:0 waardoor de titel binnen was. Jena stak BFC Dynamo in extremis nog voorbij en kwalificeerde zich zo voor Europees voetbal.

In tegenstelling tot vorig seizoen was de degradatiestrijd nu zeer spannend. Zes clubs werden voor de laatste speeldag nog bedreigd: Aue, Zwickau, Union Berlin, Riesa, Frankfurt en Rostock. Alle zes de clubs pakten punten op de laatste speeldag. Aue en Union speelden gelijk terwijl Zwickau en Frankfurt wonnen. In de onderlinge confrontatie Rostock-Riesa bleef het 0:0 waardoor deze clubs uiteindelijk degradeerden. 

Er kwamen 2.516.500 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 13.827 per wedstrijd. Dit was het hoogste gemiddelde sinds 1954/55 en werd ook niet meer herhaald tot aan het einde van de Oberliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 500 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,75 per wedstrijd. De grootste overwinning was HFC Chemie-Wismut Aue (7:2) en de wedstrijd met de meeste doelpunten Dynamo Dresden-Rot Weiß Erfurt (7:2). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van Dynamo Dresden, die in het seizoen 1976/77 onder leiding van trainer-coach Walter Fritzsch voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd verkozen tot voetballer van het jaar. Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd tweede en Konrad Weise van Carl Zeiss Jena werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1976/77
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1976
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1977

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1976/77